Московец — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

топоним 
 Московец — село в Пловдивской области Болгарии.

фамилии 
 Московец, Валерий Иванович (1949—2022) — советский и украинский деятель правоохранительных органов, ученый-социолог.
 Московец, Семён Никитич (1900—1971) — советский учёный-фитопатолог.
 Московец, Пимен Корнеевич (1900—1944) — советский военачальник, военный лётчик-ас, полковник, участник Великой Отечественной войны.